Cisalak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cisalak, Sumedang, by, 
 Cisalak, Subang, by, 
 Kecamatan Cisalak, distrikt, Jawa Barat, 
 Cisalak, Cibeber, by, 
 Cisalak, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar